Атмосферик в зависимости от контекста может означать:
 особый тип электромагнитной волны в ионосфере Земли
 подстиль драм-н-бейса